Stag Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Stag Island, Ontario, ö, 
 Stag Island, Nunavut, ö,

Myanmar 

 Wa Kyun (ö i Burma, Monstaten), 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Myanmarförgreningar